Las Plazuelas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Plazuelas, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 Las Plazuelas, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar